Pfarrkirche Moosbach steht für:
 Pfarrkirche St. Johannes, in Moosbach/Niederbayern, Gemeinde Prackenbach, Bayern
 Pfarrkirche St. Peter und Paul, in Moosbach/Oberpfalz, Bayern
 Pfarrkirche Moosbach (Oberösterreich), Hll. Petrus und Silvester, in Moosbach im Innviertel, Oberösterreich